Governo Kariņš può riferirsi a due governi della Lettonia guidati da Arturs Krišjānis Kariņš:
Governo Kariņš I, dal 23 gennaio 2019 al 14 dicembre 2022;
Governo Kariņš II, dal 14 dicembre 2022.